

Russia 

 Sverdlovskij rajon, un rajon della Russia dell'Oblast' di Orël
 Sverdlovskij rajon, un rajon della Russia nel Territorio di Perm'

Ucraina 

 Sverdlovskij rajon, un rajon dell'Ucraina nell'Oblast' di Luhans'k